LED est un sigle, qui peut signifier :
  ; ces diodes sont notamment utilisées dans les lampes LED.
 lupus érythémateux disséminé, une maladie du tissu conjonctif.

LED est aussi un code, qui fait référence à :
 l'aéroport international Pulkovo à Saint-Pétersbourg, selon la liste des codes AITA des aéroports.